Тијера Бланка Сегунда Сексион има више значења:

 Тијера Бланка Сегунда Сексион, Ехидо Екатепек (Екатепек де Морелос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тијера Бланка Сегунда Сексион (Сан Педро Теозакоалко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику